Bro församling kan syfta på:

*Bro församling, Göteborgs stift – en församling i Göteborgs stift
Bro församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift
Bro församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift
Bro församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift –2007
Bro församling, Västerås stift – en tidigare församling i Västerås stift –1943